Французский этап FIA WTCC 2008 — четвёртый этап сезона-2008, проведённый на городской трассе во французском городе По в последний уик-энд мая 2008 года. Этап-2008 — 4-й этап WTCC во Франции.

Общая информация 
Лидеры чемпионата из SEAT Sport уже в квалификации показали, что их преимущество над соперниками по сравнению с предыдущим этапом значительно уменьшилось. Пилоты испанской марки заняли четыре из пяти первых мест на старте, но поул впервые в сезоне упустили. Быстрейшим Leon в третий раз в сезоне стал Иван Мюллер. В гонке четвёрку SEAT смог разбить Роберт Хафф на Chevrolet, опередивший по ходу заезда Габриэле Тарквини и Рикарда Рюделла. Мюллер и Хорди Жене сохранили свои позиции, но даже близко не смогли побороться с обладателем поула — Августо Фарфусом на BMW — за победу. Стать более конкурентоспособными не удалось и во втором заезде — Тарквини и Рюделл как стартовали, так и финишировали третьим и четвёртым, хотя швед и показал быстрейший круг по ходу гонки и на последних кругах наседал на Николу Ларини.

В BMW вновь сильнее своих партнёров выступили Августо Фарфус и Энди Приоль. Бразилец выиграл квалификацию и уверенно выиграл первую гонку, а британец, квалифицировавшись седьмым, сохранил свои позиции в первой гонке, а во второй, стартовав с поула, воспользовался преимуществом заднеприводной техники и также уверенно выиграл. Йорг Мюллер провёл очередной не слишком удачный этап и запомнился лишь помощью Приолю на последних кругах первого заезда, когда помог ему отстоять место в восьмёрке.

Гран-при По в Chevrolet лучше всего провели Хафф и Ларини: Роберт квалифицировался шестым, по ходу первого заезда обогнал два заводских SEAT и финишировал шестым, а по ходу второго заезда сохранил своё пятое место, удержав позади победителя первой гонки Августо Фарфуса; Никола же повторил опыт Приоля, квалифицировавшись восьмым, он по ходу первого заезда сохранил позиции и во второй гонке превратил место на первом ряду решётки во второе место на финише.

Единственная заводская Honda Джеймса Томпсона смогла похвастаться за этап лишь восьмым местом во втором гонке, вновь заметно уступая большинству прямых конкурентов.

Среди частников всё поначалу хорошо складывалось для пилота SUNRED Engineering Оскара Ногеса, который выиграл квалификацию. В гонках испанец не смог подтвердить свой квалификационный темп: в первой гонке он сошёл, а во второй смог прорваться лишь на третье место. Неудачей Ногеса воспользовался Лоран Козенав из Wiechers-Sport (прорвавшийся в первой гонке с первой на пятую позицию в своём зачёте) и Стефано д'Асте из Proteam Motorsport.

Команда Russian Bears Motorsport заявила на этап частные Lada 110, однако они вновь выступали вне зачёта. Виктор Шаповалов не смог пройти квалификацию и доводкой машины в гоночных условиях занимался лишь Яап ван Лаген.

Результаты

Квалификация 

Время отбора: 1:27.697

Примечание: Окьяй допущен на старт.

Гонка 1

Стартовое поле гонки 2 

Примечание: Ногес, Корталь и Окьяй отправлены в конец стартовой решётки за нарушение правила закрытого парка между гонками.

Гонка 2

Общий зачёт WTCC 2008 

Примечание:Указаны пять лучших представителей из каждого зачёта.

Ссылки 
 Буклет с результатами MST Systems 

 

Франция
Моторные виды спорта
Май 2008 года
Июнь 2008 года
2008